Roganović ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Roganović (* 2000), montenegrinischer Fußballspieler
 Novak Roganović (1932–2009), jugoslawischer Fußballspieler 
 Zoran Roganović (* 1977), montenegrinischer Handballspieler